La rue du Haut-Moulin peut faire référence :
 à la rue du Haut-Moulin-du-Temple, voie de l'ancien  de Paris (actuellement ), située entre la rue du Faubourg-du-Temple et la rue Delatour (actuemment rue Rampon), réunie à la rue de Malte en 1851 ;
 à la rue du Haut-Moulin-en-la-Cité, voie de l'île de la Cité, dans le  de Paris, disparue dans les années 1860 lors de la reconstruction de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Ancien nom de voie parisienne